Dolichiscus är ett släkte av kräftdjur. Dolichiscus ingår i familjen Austrarcturellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Dolichiscus